Das Dameneinzel der US Open 2018 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerin war Sloane Stephens. Die an Nr. 1 gesetzte Weltranglistenerste Simona Halep scheiterte bereits in der 1. Runde an der Estin Kaia Kanepi und ist damit die erste topgesetzte Spielerin in der Open-Era-Geschichte der US Open, die sich so früh aus dem Turnier verabschieden musste.

Mit Kathinka von Deichmann spielte erstmals eine Tennisspielerin aus Liechtenstein im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Eine weitere Premiere schaffte die Siegerin Naomi Ōsaka. Erstmals war mit ihr eine Tennisspielerin aus Japan ins Endspiel eines Grand-Slam-Turniers eingezogen.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 21. bis 24. August 2018 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2018